U-Bahn este o abreviere comună în Germania a denumirii care se referă la un mod de transport urban cunoscut în România și în alte țări ca metrou. Termenul U-Bahn a fost creat la începutul secolului XX în Berlin, unde Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (Societatea Germană a Căilor Ferate Imperiale) a lansat un sistem de căi ferate urbane și suburbane cu trenuri rapide electrice și frecvente, numite S-Bahn, sau Stadtschnellbahn ori Stadtbahn (tren urban rapid). Este o variantă de metrou. Firma Hochbahngesellschaft, care întreținea sistemul de căi ferate elevate și subterane, a decis că le trebuia un nume la fel de scurt și ușor de memorat, drept care a inventat termenul U-Bahn, prescurtarea de la Untergrundbahn (cu sensurile "cale ferată subterană" și "vehicul pe șină subterană").

Numele a fost în curând adoptat de rețeaua de căi ferate urbane din Hamburg, fondată de Municipiul Hamburg. În Hamburg exista și un sistem menținut de societatea Reichsbahn, care se numea S-Bahn.

Rețelele U-Bahn din Hamburg și Berlin respectă criteriile unui sistem de metrou (incluzând trenuri electrice rapide) și sunt independente de alt trafic, cum ar fi traficul de trenuri interurbane.

După cel de-al Doilea Război Mondial, Germania de Vest a devenit o țară bogată și prosperă. S-a înregistrat o creștere rapidă a traficului rutier, din cauza numărului tot mai mare de autovehicule. Din această cauză, multe orașe au renunțat în parte sau complet la tramvaie, care "obstrucționau" mașinile, și au recurs la dezvoltarea rețelelor de metrou. Nürnberg și München au construit în acestă perioadă rețele subterane considerabile. Multe linii de tramvai au fost desființate, dar în anii 1990 tramvaiele au intrat într-o perioadă a renașterii, care continuă și astăzi, ele fiind considerate printre cele mai eficiente mijloace de transport în comun.

Sisteme de U-Bahn din Germania
 Berliner U-Bahn
 Hamburg
 Münchner U-Bahn
 Nürnberg

Sisteme de U-Bahn din Austria
 U-Bahn Viena

Orașe germane cu sisteme de Stadtbahn

Stadtbahn este un sistem similar cu sistemul U-Bahn, dar se referă la tramvaie rapide, care sunt independente de alt trafic pentru o durată semnificativă a rutei, și care utilizează unități mai ușoare decât trenurile de U-Bahn.

 Bielefeld
 Bochum
 Bonn
 Düsseldorf
 Duisburg
 Dortmund
 Essen
 Frankfurt
 Hanover
 Köln
 Rostock
 Stuttgart
Sisteme de metrou